El nombre de Orden de la Corona puede aludir a alguna de las siguientes condecoraciones:

 Orden de la Corona de Georgia. Orden dinástica otorgada actualmente por Casa de Bagration.
 Orden de la Corona de Irán. Orden dinástica de la dinastía Pahlaví que sobrevive en la actualidad.
 Orden de la Corona de Italia. Condecoración desaparecida concedida en el reino de Italia por la Casa de Saboya.
 Orden de la Corona de Qajar. Orden honorífica persa desaparecida y concedida por la Dinastía Qajar.
 Orden de la Corona de Roble. Orden honorífica luxemburguesa fundada en 1841 por el rey Guillermo II de los Países Bajos y concedida en la actualidad.